

Souverains 
 Charles III le Gros (839-888), empereur d'Occident de 881 à 887 ;
 Charles III le Simple (879-929), roi de Francie occidentale de 898 à 922 ;
 Charles III le Petit (1345-1386), roi de Naples de 1381 à 1386 ;
 Charles III le Noble (1361-1425), roi de Navarre de 1387 à 1425 ;
 Charles III le Bon (1486-1553), duc de Savoie de 1504 à 1553 ;
 Charles III (1543-1608), duc de Lorraine de 1545 à 1608 ;
 Charles III (1716-1788), roi d'Espagne de 1759 à 1788 ;
 Charles III (1763-1844), roi de Norvège de 1818 à 1844 ;
 Charles III (1818-1889), prince de Monaco de 1856 à 1889 ;
 Charles III (1887-1922), roi de Bohême de 1916 à 1918 ;
 Charles III (né en 1948), roi du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth depuis 2022.

Prétendant 
 Charles III (Charles Édouard Stuart) (1720-1788), prétendant aux trônes d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande de 1766 à 1788.

Nobles 
 Charles III (1337-1375), comte d'Alençon de 1346 à 1367 ;
 Charles III (v. 1446-1481), comte de Provence et de Forcalquier de 1480 à 1481 ;
 Charles III (1490-1527), duc de Bourbon de 1521 à 1523 ;
 Charles III (1623-1687), marquis de Créquy de 1652 à 1687 ;
 Charles III (1679-1738), margrave de Bade de 1709 à 1738 ;
 Charles III (1821-1854), duc de Parme et de Plaisance de 1849 à 1854.

Autres 
 Maison d'arrêt Charles-III, ancienne prison à Nancy.
Charles 03